John Hungerford ist der Name folgender Personen:

* John N. Hungerford (1825–1883), US-amerikanischer Politiker
 John Pratt Hungerford (1761–1833), US-amerikanischer Politiker